Het seizoen 2015-2016 van de Champions Hockey League liep van 20 augustus 2015 tot en met 9 februari 2016. Het is de tweede keer dat de competitie wordt georganiseerd. De winnaar van het vorige seizoen 2014-2015 was de Zweedse club Luleå Hockey. Dit seizoen 2015-2016 ging de zege naar de landgenoten van Frölunda HC.

Teams 
In totaal namen er 48 teams uit 12 verschillende nationale competities deel aan de CHL. De Finse Liiga en de Zweedse SHL zijn het best vertegenwoordigd, met elk 8 teams. Daarna volgen de Duitse DEL, de Tsjechische Extraliga en de Zwitserse NLA met elk 6 teams. Uit de Oostenrijkse competitie EBEL komen 4 teams, de Noorse Ligaen, de Slovaakse Extraliga, de Britse EIHL en de Franse Ligue Magnus sturen elk 2 teams. De Deense Ligaen en de Wit-Russische federatie Extraliga hebben elk 1 team in de CHL.

Competitie 
De 48 teams woeden verdeeld in 16 poules van 3 teams. Binnen deze poules speelde elk team 2 keer (thuis en uit) tegen elk ander team, voor een totaal van 4 wedstrijden per team. De 16 groepwinnaars en runners-up plaatsen zich voor de uitschakelingsfase.

Poulefase

Rechtstreekse uitschakeling 
Ploegen die doorstoten (groepswinnaars - runners-up):

Alle wedstrijden in de rechtstreekse uitschakeling (met uitzondering van de finale) worden gespeeld in 2 manches. De gekwalificeerde teams werden tegen elkaar uitgeloot uit 2 pots (trekking op 8 september 2015): 
 Pot 1 met de 16 groepswinnaars 
 Pot 2 met de 16 runners-up

Wedstrijdschema

Externe links 
 Champions Hockey League 

2015
IJshockey in 2015
IJshockey in 2016